Malberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Malberg, Altenkirchen – kommun i Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz, 
 Malberg, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,